Leptines de Siracusa, diversos personatges.
 Leptines d'Atenes (s. IV aC), polític atenenc.
 Leptines (astròleg) (s. IV-III aC) vinculat a la cort de Seleuc I Nicàtor
 Leptines de Síria (s. II aC), assassí de Gneu Octavi.
 Leptines (general d'Agàtocles) (s. IV aC), general al servei d'Agàtocles de Siracusa.